Halipeurus är ett släkte av insekter som beskrevs av Thompson 1936. Halipeurus ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjäderlöss
Halipeurus